Das Croatian Bol Ladies Open 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Bol. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 25. April bis 3. Mai 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Bol